Bower ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Bower (* 1970), britischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Antoinette Bower (* 1932), US-amerikanische Schauspielerin
 Archibald Bower (1686–1766), schottischer Jesuit
 Carol Bower (* 1956), US-amerikanische Ruderin
 Dallas Bower (1907–1999), britischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 David Bower (* 1969), walisischer Tänzer, Choreograf und Schauspieler
 Douglas Bower (1920–2003), britischer Luftwaffenoffizier
 Frederick Orpen Bower (1855–1948), britischer Botaniker
 George Bower (* 1992), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Gordon H. Bower (1932–2020), US-amerikanischer Psychologe
 Graham John Bower (1848–1933), britischer Diplomat
 Gustavus Miller Bower (1790–1864), US-amerikanischer Politiker
 Hagen Bower (* 1972), neuseeländischer Tischtennisspieler
 Hetty Bower (1905–2013), britische politische Aktivistin
 Jamie Campbell Bower (* 1988), britischer Schauspieler

 Jimmy Bower (* 1968), US-amerikanischer Gitarrist

 Johnny Bower (1924–2017), kanadischer Eishockeyspieler

 Laurie Bower (* 1933), kanadischer Sänger
 Lester Bower (1947–2015), US-amerikanischer Mörder
 Mark Bower (* 1980), englischer Fußballspieler
 Marvin Bower (1903–2003), US-amerikanischer Manager
 Mervyn Bower (* 1934), australischer Eiskunstläufer
 Norman Bower (1907–1990), britischer Politiker
 Richard Plant Bower (1905–1996), kanadischer Diplomat
 Ricky Bower (* 1977), US-amerikanischer Snowboarder
 Robert W. Bower (* 1936), US-amerikanischer Physiker
 Scott Bower (* 1978), US-amerikanischer Fußballspieler

 Ursula Graham Bower (U. V. G. Betts; 1914–1988), britische Anthropologin
 Walter Bower  (1385–1449), schottischer Chronist
 William H. Bower (1850–1910), US-amerikanischer Politiker

Bower steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Bower (South Australia) in Australien
 Bower (Südafrika) in Südafrika
 Bower in Argentinien, siehe Bouwer
 Bower (Pennsylvania) im Clearfield County, Vereinigte Staaten
 Bower (West Virginia) im Braxton County, Vereinigte Staaten

Gewässer:
 Bower Branch, Fließgewässer im Wyoming County, West Virginia
 Bower Run, Fließgewässer im Braxton County, West Virginia
 Bower Slough, See im Clark County, Washington
 Bower Trout Lake, See im Cook County, Minnesota

Bower steht für:
 (1639) Bower, Asteroid des Hauptgürtels
 Bower (Software), Paketverwaltungstool für clientseitige Webentwicklung

im NRHP gelistete Objekte:
 Bower Cave im Greeley Hill, Kalifornien, ID-Nr. 01000719
 Bower House (Parksville) in Parksville, Kentucky, ID-Nr. 97001367
 Bower-Cox House in Scottville, North Carolina, ID-Nr. 76001303
 The Bower in Leetown, West Virginia, ID-Nr. 82004321

Siehe auch:
 Bauer
 Bover
 Bower Lake